Публи́чный дом — место для организованного содержателем такого дома занятия проституцией. Также борде́ль (), дом терпи́мости (калька с ), грубое барда́к, устар. блуди́лище, в российских юридических документах прито́н для заня́тия проститу́цией, прито́н развра́та.

Во многих странах, в том числе в России, содержание публичных домов является уголовно наказуемым деянием, что, однако, не означает их отсутствие. В ряде стран (например, в Германии) они имеют официальный статус.

До революции публичные дома в России были разрешены, но их работницы имели особые удостоверения (так называемые «жёлтые билеты» по цвету обложки), несколько ограничивавшие их в правах (например, они обязаны были регулярно являться в полицию, не имели права уклоняться от медицинского освидетельствования и т. д.), но в то же время предоставлявшие и некоторые дополнительные возможности (отменяли ограничения на выбор места постоянного жительства, действовавшие для некоторых других категорий подданных империи, ограничения по присутствию гражданских лиц на театре военных действий, ограничения по закону о бродяжничестве и т. д.). Разумеется, наличие легальных публичных домов совершенно не исключало параллельное существование нелегальной проституции, с которой полиция вела борьбу.

Публичные дома известны в истории на протяжении многих веков. В 1862 году при раскопках Помпеи был обнаружен древнеримский лупанарий (от  — волчица, прост. сучка в значении блудница). Позже он был превращён в музей в рамках общего музейного комплекса Помпеи. Помпейский лупанарий был вновь открыт для туристов после реставрации летом 2006 года.

Переносный смысл 

Слова бордель и бардак часто используются в значении «беспорядок» (например, «бардачком» в обиходе зачастую называют ящичек в кабине легкового автомобиля, где принято хранить всякие мелочи). Кроме того, все варианты названия используются, если говорят о месте, прославившемся продажностью либо моральным упадком.

Название используется также в рекламных целях.

Известные бордели 
 «Ле Шабане» (Париж, Франция).
 Геркулесовы пещеры близ Танжера (Марокко) — использовались в качестве борделя в начале XX века.
 Салон Китти, Берлин, в годы Второй мировой войны использовался нацистами для сбора информации.

Произведения искусства, в которых затрагивается тема публичных домов

Литература 
 «Блеск и нищета куртизанок» (роман О. де Бальзака)
 «Воскресение» (роман Л. Н. Толстого)
 «Дама с камелиями» (роман А. Дюма (сына))
 «Интердевочка» (повесть В. В. Кунина)
 «История любовных похождений одинокого мужчины» (роман Ихара Сайкаку)
 «Крейцерова соната» (повесть Л. Н. Толстого)
 «Опасный сосед» (поэма В. Л. Пушкина)
 «Отверженные» (роман В. Гюго)
 «Пелагия и чёрный монах» (роман Бориса Акунина)
 «Преступление и наказание» (роман Ф. М. Достоевского)
 «Цветы сливы в золотой вазе» (роман Ланьлинского насмешника)
 «Чёрный обелиск» (роман Э. М. Ремарка)
 «Яма» (повесть А. И. Куприна)

Музыка

Классическая музыка 
 «Травиата» (опера Джузеппе Верди)

Кино 
 «Horny House of Horror» (реж. Ю. Цугита)
 «Блеск и нищета куртизанок» (реж. М. Казнев)
 «Воскресение» (реж. М. А. Швейцер)
 «Маккейб и миссис Миллер» (реж. Р. Олтмен)
 «Мулен Руж» (реж. Б. Лурман)
 «Отель „Птичья клетка“» (реж. Ким Ки Дук)
 «Паприка» (реж. Т. Брасс)
 «Плохой парень» (реж. Ким Ки Дук)
 «Прелестное дитя» (реж. Луи Маль)
 «» (несколько экранизаций романа Ф. М. Достоевского)
 «Район красных фонарей» (реж. К. Мидзогути)
 «Яма» (реж. С. Н. Ильинская)
 «Лола (фильм, 1981)» (реж. Райнер Вернер Фасбиндер)
 «Запрещённый приём» (реж. Зак Снайдер)

См. также 
 Станция комфорта
 Лагерные бордели в нацистской Германии
 Полевой военный бордель

Примечания

Литература

Ссылки